Jean Mazel peut désigner :

 Jean Mazel (1910-1962), homme politique français ;
 Jean du Mazel (1920-2000), homme politique français.

Référence